Арвид Харнак (; 1901—1942) — немецкий юрист и антинацист, участник подпольного сопротивления в гитлеровской Германии.

Юность 
Родился в Дармштадте, сын известного немецкого историка Отто Харнака и племянник теолога А. фон Харнака. Получил юридическое образование в университетах Вены, Граца и Гамбурга, с 1924 — доктор права. С 1926 по 1928 изучал экономику в США, в Мэдисоне. В 1926 женился на историке литературы Милдред Фиш. В 1929−1930 получил степень доктора философии в Гессене, защитил диссертацию на тему «Домарксистское рабочее движение в США». Вместе с гессенским экономистом Фридрихом Ленцем (1885—1968) в 1931 организовал «Научное общество по изучению советской плановой экономики» (ARPLAN), в работе которого участвовали как марксисты Дьёрдь Лукач и Карл Виттфогель, так и националисты Эрнст Никиш и Эрнст Юнгер. Первое собрание общества состоялось 3-4 января 1932. В августе — сентябре того же года советское посольство в Германии организовало Харнаку 3-недельную поездку в СССР, во время которой он познакомился с работой предприятий Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы и других городов.

Участие в антифашистском подполье 

После прихода к власти нацистов общество ARPLAN было распущено, а Харнак получил пост научного советника в рейхсминистерстве экономики. С 1935 года сотрудничал с советской разведкой, получив оперативный псевдоним «Корсиканец». В 1937 году для прикрытия вступил в НСДАП. В 1939 году установил контакт с Шульце-Бойзеном, в 1940—1941 годах работал с советской резидентурой, предупреждал о готовящейся агрессии гитлеровской Германии против Советского Союза. 16 июня 1941 года сообщил в Москву сведения, полученные от Шульце-Бойзена, о начале войны «в любое время».

Арест и казнь 

В августе 1942 года радиограмма берлинской группы с адресами Адама Кукхофа, Харро Шульце-Бойзена и Илзе Штёбе была перехвачена и расшифрована нацистами. 7 сентября 1942 года Арвид Харнак и его супруга Милдред были арестованы гестапо. 19 декабря 1942 года Арвид Харнак был приговорён к смертной казни и 22 декабря 1942 года повешен в тюрьме Плётцензее. Милдред поначалу была приговорена к шести годам заключения, но 16 января 1943 года по личному распоряжению Гитлера этот приговор был заменён на смертную казнь. 16 февраля 1943 года она была гильотинирована в тюрьме Плётцензее в Берлине.

Награды 
 Орден Красного Знамени (06.10.1969, посмертно)

Память 
 В 1960 году в честь А. Харнака был назван большой торпедный катер Фольксмарине ГДР.

 В 1964 году в ГДР была выпущена марка «Арвид и Милдред Харнак»

Примечания

Литература 
 Треппер Л. Большая игра. — Нью-Йорк: Liberty Publishing House, 1989.
 Перро Ж. Красная капелла. Суперсеть ГРУ-НКВД в тылу III рейха. — М.: ДЭМ, 1990. — ISBN 5-85207-004-1
 Очерки истории российской внешней разведки. Т. 3. — М.: Международные отношения, 1997. — ISBN 5-7133-0942-8
 Пещерский В. Красная капелла. Советская разведка против абвера и гестапо. — М.: Центрполиграф, 2000. — ISBN 5-277-00728-4
 Шелленберг В. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика — М.: Дом Бируни, 1991. — ISBN 5-02-017575-7
 Бондаренко И. Красные пианисты. Роман-хроника. — М.: Воениздат, 1990. — 366 c. — ISBN 5-203-01019-6
 Stefan Roloff, Mario Vigl. Die «Rote Kapelle», Ullstein Verlag, 2004, ISBN 3-548-36669-4

Члены Красной капеллы
Казнённые за шпионаж
Похороненные на Целендорфском кладбище
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1942 году